Morganville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Morganville (Kansas)
Morganville (New Jersey)